Defay ou Defaÿ est un nom de famille.

Personnalités 
 Johanne Defay (1993-), une surfeuse professionnelle française.
 François-Simon Defay-Boutheroue (1736-1820), un homme politique français.

Lien externe 
 
Patronyme auvergnat